

Грігорешть () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Сімініча.

Грігорешть () — село у Синжерейському районі.